Sezemice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Sezemice (okres Pardubice)
 Sezemice (okres Mladá Boleslav)